Kussatz ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kussatz (1907–1987), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Vivien Kussatz (* 1972), deutsche Seglerin